Abt steht für:
 Abt, den Vorsteher eines Klosters
 Abt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Abt Sportsline, Tuning-Firma für Fahrzeuge von Audi, Seat, Skoda und Volkswagen

Abt. steht als Abkürzung für:
 Abteilung

ABT steht als Abkürzung für:
 Abbott Laboratories, ein weltweit operierender US-amerikanischer Pharmakonzern
 Aceto Balsamico Tradizionale, siehe Aceto balsamico
 American Ballet Theatre, Ballettkompanie am Broadway in New York
 Aminopyrine Breath Test, Aminopyrin-Atemtest
 Flughafen al-Baha in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Bénin Airlines, beninische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

ABt steht für:
 ABt, zweiklassige Steuerwagen in der Schweiz

Siehe auch:

 ABD
 Abbt
 Abts
 APT

Abkürzung